Appelius ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Appelius (1858–1932), Großherzoglich-Sächsischer Geheimer Justizrat, Bürgermeister in Eisenach und letzter Präsident des Landtages im Großherzogtum Sachsen (Sachsen-Weimar-Eisenach)
 Franz Appelius (1866–1939), deutscher Verwaltungsjurist 
 Hugo Appelius (1855–1907), deutscher Strafrechtler
 Jean Henry Appelius (1767–1828), niederländischer Politiker
 Julius Appelius (1826–1900), Landgerichtspräsident, Präsident des Landtages im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach und Präsident der Ev. Landessynode
 Oskar Appelius (1837–1904), deutscher Architekt und Militärbeamter
 Stefan Appelius (* 1963), deutscher Politikwissenschaftler